Xihu puede referirse a:

República Popular China 
Xihu: Lago situado en el centro de Hangzhou.
Xihu distrito de la provincia de Liaoning.
Xihu distrito de la provincia de Zhejiang.
Xihu distrito de la provincia de Jiangxi.

Taiwán
Xihu (Changhua) pueblo en Changhua 
Xihu (Miaoli) pueblo en Miaoli